The Best of Enemies (1961), een komische oorlogsfilm uit 1961
The Best of Enemies (2019), een biografische dramafilm uit 2019